Název Podhorie má více sídel na Slovensku:

 Podhorie (okres Žilina), obec na Slovensku v okrese Žilina
 Podhorie (okres Banská Štiavnica), obec na Slovensku v okrese Banská Štiavnica
 Podhorie (Beluša), část obce Beluša v okrese Púchov
 Podhorie (Prietrž), část obce Prietrž v okrese Senica
 Podhorie (Slavnica), část obce Slavnica v okrese Ilava
 Podhorie (Brezina), osada obce Brezina v okrese Trebišov